Bron – comune francese
 Bron – un gergo francese
 Bron – serie televisiva scandinava nota anche con il titolo danese Broen e inglese The Bridge; in Italia trasmessa con il titolo The Bridge - La serie originale
Bron – ipocoristico del nome proprio di persona gallese femminile Bronwen
 BRON Studios - casa di produzione cinematografica statunitense